Birmingham ist der Name mehrerer Städte:

 Birmingham, Großbritannien

in den Vereinigten Staaten:
 Birmingham (Alabama), im Jefferson County
 Birmingham (Georgia), im Fulton County
 Birmingham (Illinois), im Schuyler County
 Birmingham (Indiana), im Miami County
 Birmingham (Indiana), im Tippecanoe County
 Birmingham (Iowa), im Van Buren County
 Birmingham (Kansas), im Jackson County
 Birmingham (Kentucky), im Marshall County
 Birmingham (Michigan), im Oakland County
 Birmingham (Mississippi), im Lee County
 Birmingham (Missouri), im Clay County
 Birmingham (New Jersey), im Burlington County
 Birmingham (Coshocton County, Ohio)
 Birmingham (Erie County, Ohio)
 Birmingham (Guernsey County, Ohio)
 Birmingham (Lucas County, Ohio)
 Birmingham (Chester County, Pennsylvania)
 Birmingham (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Birmingham (Virginia), im Tazewell County
 Birmingham Corners, im Herkimer County, New York
 Birmingham Estates, im Chester County, Pennsylvania
 Birmingham Hunt, im Chester County, Pennsylvania
 Birmingham Road Estates, im Fulton County, Georgia

Sonstiges:
 Birmingham Branch, Fließgewässer im Faulkner County, Arkansas
 Birmingham Mine, Mine im Pitkin County, Colorado
 Birmingham (Mondkrater), benannt nach John Birmingham
 Birmingham Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Collins Birmingham (* 1984), australischer Leichtathlet
 Dan Birmingham, US-amerikanischer Boxtrainer
 Gil Birmingham (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 John Birmingham (1816–1884), irischer Astronom
 Kevin Birmingham (* 1971), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Chicago
 Paul Birmingham (* 1982), britischer Biathlet
 Simon Birmingham (* 1974), australischer Politiker
 Stephen Birmingham († 2015), US-amerikanischer Kulturhistoriker und Schriftsteller
 Warren Birmingham (* 1962), australischer Hockeyspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Birmingham Bridge, in Birmingham, Pennsylvania, ID-Nr. 90000400
 Birmingham Civil Rights Historic District, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 06000940
 Birmingham Friends Meetinghouse and School, in Birmingham, Pennsylvania, ID-Nr. 71000688
 Birmingham Green Historic District, in Derby, Connecticut, ID-Nr. 00000325
 Birmingham Historic District, in Toledo, Ohio, ID-Nr. 96000834
 Birmingham Public School, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 86002658
 Birmingham School, in Birmingham, New Jersey, ID-Nr. 92001683
 Birmingham, Railway, Light and Power Building, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 80000688
 Birmingham-Southern College, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 99000466

Siehe auch:
 Birmingham Township